Michel Marot, poète français du , fils de Clément Marot, poète français.
 Michel Marot (1926-2021), architecte français.
 Michel Marot, rugbyman au CA Brive, frère d'Alain Marot.

Voir aussi